Godfrey Kneller (1646-1723), peintre
 Johann Zacharias Kneller (1644-1702), peintre
 Zacharias Kneller (1611-1675), portraitiste allemand